Drachenherz — дебютный студийный альбом австрийской группы Siegfried, выпущенный в 2001 году лейблом Napalm Records. Все композиции альбома спеты на немецком языке и повествуют о подвигах героя древнегерманского эпоса Зигфрида.

Об альбоме 
Российский журнал Dark City, поставив релизу наивысший балл, в музыкальном плане отметил сочетание таких стилей и направлений, как готик- и дум-метал со значительными влияниями классики и фолка. Кроме того, если даже слушателя не интересует лирическая составляющая, касающаяся нибелунгов, драконов и прочих персонажей древнегерманских эпосов, по мнению журнала, альбомом стоит заинтересоваться.

Список композиций 
 Balmung — 2:25
 Rheingold — 4:45
 Jerusalem — 3:57
 Flagellum Dei — 4:09
 Walpurgesnacht — 4:09
 Hexenblut — 4:42
 Der Konig Und Die Eiche — 4:01
 Die Rabenschlacht — 5:57
 Siegfried — 4:16
 Scwarzer Angel — 5:48
 Drachenherz — 4:32

Участники записи 
 Bruder Cle — вокал
 Daniel Bachmaier — гитара, клавишные
 Sandra Schleret — женский вокал
 Moritz Neuner — ударные
 Werner Bialek — вокал
 Roland Wurzer — бас

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com

Альбомы 2001 года
Альбомы викинг-метала